Lobio peut désigner :
 Lobio (Burkina Faso), une localité du Burkina Faso
 Le Lobio (plat), un plat de la cuisine géorgienne